Испанская деревня ():

 «Испанская деревня» — музей в Барселоне.
 «Испанская деревня» — музей в Пальма-де-Мальорке.